Plantação pode-se referir a:
 Ato de plantar (ver Agricultura)
 Forma de exploração agrícola, típica das zonas tropicais, caracterizada pela monocultura em grandes propriedades de produtos para exportação (ver Plantation)

Agricultura